Sromowce – zbiornik wodny

Miejscowości w Polsce:
 Sromowce Niżne
 Sromowce Wyżne